Marcillac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marcillac-Vallon, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Marcillac-Lanville, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Marcillac-la-Croze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Marcillac-la-Croisille, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Marcillac, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,